Noroeste steht für:

 Noroeste (Musikprojekt), im Jahr 2014 entstandenes Dark-Ambient- und Dark-Jazz-Projekt
 Noroeste (Comarca), Comarca in der Autonomen Gemeinschaft Murcia, Spanien

Siehe auch:
 Nordwest (Begriffsklärung)